Естонські острови — це 1521 островів та острівців, що є складовою частиною території Естонії. Їх загальна площа — 4,2 тис. км², або близько 9 % від загальної площі країни (45,227 тис. км²).

У Балтійському морі понад 500 островів біля узбережжя Естонії формують Моонзундський (Західно-Естонський) архіпелаг (). Найбільші острови архіпелагу: Сааремаа, Гіюмаа, Муху, Вормсі.

97 % населення островів Естонії проживають на трьох найбільших з них: Сааремаа, Гіюмаа та Муху. За даними перепису населення Естонії 2011 року на островах цілий рік мешкали 40715 осіб, або 3 % постійних жителів країни.

Примітки

Джерела 
 
 

Острови Балтійського моря
Острови Естонії
Списки:Естонія
Естонія